Anoxycalyx är ett släkte av svampdjur. Anoxycalyx ingår i familjen Rossellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Anoxycalyx